Eugène Gareau (1811-1888), homme politique français ;
 Fabienne Gareau (1967-), joueuse canadienne de soccer ;
 France Gareau (1967-), athlète canadienne ;
 Laurier Gareau (1949-), auteur, dramaturge, metteur en scène, comédien et historien canadien ;
 Louis Gareau (1769-1813), général de brigade et baron du Premier Empire ;
 Maurice Gareau, pseudonyme du résistant Maurice Kaouza (1911-1946).